Gustaf Kolmodin kan avse:

Gustaf Kolmodin (1823–1893), svensk lantbrukare och riksdagsman
Gustaf Kolmodin (1893–1975), svensk överste